Il doppio femminile  del China Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Chia-jung Chuang e Su-wei Hsieh erano le detentrici del titolo, ma quest'anno hanno deciso di non partecipare.

Anabel Medina Garrigues e Caroline Wozniacki hanno battuto in finale 6–1, 6–3, Han Xinyun e Yi-fan Xu.

Teste di serie

  Katarina Srebotnik /  Ai Sugiyama  (quarti,ritiro per infortunio alla Srebotnik)
  Zi Yan /  Jie Zheng  (quarti)

  Peng Shuai /  Tiantian Sun (primo turno)
  Iveta Benešová /  Vladimíra Uhlířová (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

China Open 2008